Pervomajskoe, capoluogo del distretto di Pervomajskoe in Crimea
Pervomajskoe, capoluogo del distretto di Pervomajskoe nell'Oblast' di Tomsk
Pervomajskoe, insediamento nell'Oblast' di Mosca
Pervomajskoe, località rurale del distretto di Batyrevskij nella Repubblica autonoma della Ciuvascia